Sonny Parker peut désigner :
 Sonny Parker (1925–1957), un joueur américain de jazz et de blues ;
 Sonny Parker (né en 1977), un joueur gallois de rugby à XV ;
 Sonny Parker (né en 1955), un joueur américain de basket-ball.